Voitto Soini (né le  à Koivisto en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1955, il commence sa carrière avec le TPS Turku dans la SM-sarja puis avec le TuTo Turku.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1955-56 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||9 ||7 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1956-57 || TPS Turku || SM-sarja ||9 ||9 ||7 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1957-58 || TPS Turku || SM-sarja ||10 ||5 ||1 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1958-59 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||8 ||16 ||24 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1959-60 || TPS Turku || SM-sarja ||17 ||5 ||13 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1960-61 || TPS Turku || SM-sarja ||18 ||14 ||8 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1961-62 || TPS Turku || SM-sarja ||14 ||5 ||6 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1962-63 || TPS Turku || SM-sarja ||17 ||5 ||7 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1965-66 || TuTo Turku || SM-sarja ||19 ||5 ||5 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-67 || TuTo Turku || SM-sarja ||9 ||4 ||2 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1967-68 || TuTo Turku || SM-sarja ||20 ||7 ||3 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1968-69 || TuTo Turku || SM-sarja ||19 ||3 ||5 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1969-70 || TuTo Turku || SM-sarja ||22 ||3 ||4 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1970-71 || TuTo Turku || SM-sarja ||13 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|1971-72 || TuTo Turku || SM-sarja ||14 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1938
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du TuTo Turku
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Attaquant de hockey sur glace